HSP puede referirse a:

 Hora solar pico, una unidad que mide la irradiación solar.
 Host signal processing, o winmodem.
 Heat shock proteins, o proteína de choque térmico.
 Headset profile, un tipo de dispositivo para Bluetooth.
 Hrvatska stranka prava, Partido Croata de los Derechos.
Highly Sensitive Person
 Henoch-Schönlein Purpura 

Siglas